Дмитрий Морев:
 Морев, Дмитрий Александрович (род. 1978) — российский государственный деятель, глава муниципального образования «Город Архангельск».
 Морев, Дмитрий Дмитриевич (1851 — после 1905) — русский педагог и писатель, автор «Руководства политической экономии».